Сорокаба:

 Сорокаба — муниципалитет в Бразилии, штат Сан-Паулу.
 Сорокаба — агломерация в Бразилии, штат Сан-Паулу. 
 Сорокаба — микрорегион в Бразилии, штат Сан-Паулу.